Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных футбольным клубом «Крылья Советов» Самара с 1945 года.

Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, неоднократный финалист розыгрышей Кубков СССР и России. С учётом чемпионатов СССР клуб более 52 сезонов провёл в элитных дивизионах отечественного футбола. Первая команда, которая в чемпионате России по футболу достигла рубежа в 500 сыгранных матчей. Также «Крылья Советов» первым из российских футбольных клубов достиг отметки в 600 сыгранных матчей в высшем дивизионе отечественных первенств 1 августа 2011 года матчем на домашнем стадионе против пермского «Амкара».

Условные обозначения

 Сезон — сезон ФК Крылья Советов
 И — игры в чемпионате страны
 В — выиграно матчей
 Н — ничьи
 П — поражения
 МЗ — мячей забито
 МП — мячей пропущено
 О — очки

 М — место в чемпионате
 Кубок — Кубок страны
 Европа — еврокубки УЕФА.
 Прочие — прочие официальные турниры
 Бомбардир — лучший бомбардир команды в чемпионате
 Г — количество голов лучшего бомбардира команды в чемпионате
 Тренер — главный тренер

Статистика выступлений

История событий

Примечания

Ссылки 
 RSSSF.com

 
Крылья Советов Самара